Duque de Caxias puede hacer referencia a:

 el Duque de Caxias, título nobiliario de Luís Alves de Lima e Silva;
 Duque de Caxias, ciudad brasileña;
 Duque de Caxias (Santa Maria), barrio brasileño localizado en Río Grande del Sur;
 el Duque de Caxias (G-26), buque de desembarco de tanques brasileño;
 el Duque de Caxias (U-11), buque militar auxiliar brasileño;
 o el Duque de Caxias Futebol Clube, equipo de fútbol brasileño.